John Henry (1750–1798) az Amerikai Egyesült Államok szenátora Maryland államból 1789–97 között
John Henry afroamerikai folklórhős